GAMTEL Bandżul – gambijski klub piłkarski mający siedzibę w stolicy kraju, Bandżulu. Drużyna obecnie występuje w 1. lidze.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Gamtel